Colony kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Colony (Alabama)
Jupiter Inlet Colony
Colony (Kansas)
Colony (Oklahoma)
Iowa Colony
Overige:
Colony (televisieserie)

Zie ook 
The Colony (doorverwijspagina)